Martiny est un nom de famille notamment porté par : 
 Didier Martiny (1951-), un réalisateur de cinéma et de télévision et un scénariste de bande dessinée
Friedrich Martiny (1819-1897), un magistrat, avocat et homme politique allemand
 Marcel Martiny (1897-1982), un médecin français
 Victor-Gaston Martiny (1916-1996), un architecte belge

Homonymie de patronyme